Extrassensorial é toda capacidade de conhecimento que não depende dos sentidos. Nela, englobam-se todas as faculdades Psi-Gamma como a simulcognição, retrocognição, precognição, telepatia, clarividência e percepção extrassensorial (que, na realidade, está mais para comportamento extrassensorial).

Referência bibliográfica
 Oscar Gonzalez Quevedo. A Face Oculta da Mente.

Parapsicologia